

Нью-Голстайн — місто, штат Вісконсин
 Нью-Голстайн — місто, штат Вісконсин